Holger Michaelis (né le  à Halle) est un sociologue, économiste allemand et professeur émérite à l'université Humboldt de Berlin.

Biographie 

Holger Michaelis a reçu son diplôme d'entrée à l'université en 1961 et a commencé des études en sociologie et en science économique à l'université Humboldt de Berlin en ancienne RDA. Il a suivi une carrière scientifique dans cette même université ; à partir de , il a travaillé en tant qu'aide scientifique et, en 1972, a obtenu son . Il est alors devenu le premier aide scientifique. 

Après sa nomination comme professeur en 1975, Michaelis a donné dans cette même université berlinoise traditionnelle des conférences sur l'histoire de la sociologie. À partir de 1979, il a occupé le poste de directeur pour l'éducation et la formation, puis  de directeur adjoint pour le département de la sociologie et il s'est concentré sur le domaine de la sociologie industrielle.

Michaelis était un membre du Institut marxiste-léniniste de sociologie professionnelle de l'université Humboldt de Berlin, fondé en 1979. Cet institut visait au développement des employés et la recherche des tendances internationales  en sociologie, pour autant que ce fut possible sous l'idéologie politique sous le régime d'alors, celui-ci se montrant soupçonneux à l'égard de toute discussion sociologique. Il appartient aux scientifiques  selon Helmut Wollmann et a subi les événements de la réunification allemande pendant sa période d'enseignement active. Fin 1992 il a abandonné cette activité en raison d'un accident grave.

Depuis 2000, il se concentre sur la solution des problèmes socio-économiques, avec pour résultat trois publications en 2009 :
 Rôles sociaux et nécessités objectives : une vue d'ensemble de la métamorphose des nécessités attachées à l'action dans certains rôles sociaux ;
 Échange et valeur : une explication du développement de la valeur d'échange ;
 La sociologie : une explication des tentatives jusqu'ici non réussies de définir en juste proportion les objets de la sociologie.

Depuis 2010, il s'occupe des sujets essentiels en économie politique et d'observation des influences économiques sur le changement social, avec pour résultat une nouvelle publication, Économie politique du capitalisme - sans idéologie.

Holger Michaelis a deux fils avec le . Il habite et travaille à Berlin.

Publications 
 Einige Probleme der sozialen Integration Jugendlicher im Industriebetrieb, in, Soziologische Aspekte der Arbeitskräftebewegung, éditeur Kurt Braunreuther, Fred Oelssner et Werner Otto, Berlin, 1967.
 Zu einigen theoretischen Voraussetzungen für die Analyse der Sozialstruktur, in, Wissenschaftliche Zeitschrift der TU Dresden, édition 3, 1968.
 Die soziale Mobilität von Leitern in sozialistischen Industriebetrieben, thèse de doctorat de Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, 1972 - (nouvelle édition 2009).
 Soziale Rollen und objektive Notwendigkeiten - Eine Darstellung der Metamorphose der dem Handeln inhärenten Notwendigkeiten in sozialen Rollen, Grin, Munich 2009, .
 Tausch und Wert – Eine Erklärung der Herausbildung des Tauschwertes, Grin, Munich 2009, .
 Die Soziologie und das Soziale – Eine Erklärung der bislang vergeblichen Versuche einer adäquaten Bestimmung des Gegenstandes der Soziologie, Grin, Munich, 2009, .
 Politische Ökonomie des Kapitalismus – entideologisiert, Kovac, Hambourg, 2011

Liens externes 
 
 
 
 Site personnel (en construction)

Références 

Sociologue allemand
Économiste allemand du XXIe siècle
Économiste allemand du XXe siècle
Naissance en février 1942
Naissance à Halle-sur-Saale
Naissance dans le Troisième Reich